Flück ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Wyss Flück (* 1963), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Hans Flück (1901–1985), Schweizer Apotheker
 Heinz Flück (* 1954), Schweizer Politiker (Grüne)
 Johann Flück (1902–1954), Schweizer Maler
 Marianne Flück-Derendinger (* 1957), Schweizer Bildhauerin
 Peter Flück (* 1957), Schweizer Politiker (FDP)
 Vera Flück (* 1994), Schweizer Schauspielerin
 Willy Flück (* 1937), Schweizer Radsportler

Siehe auch: 

 Hans Flücke († 1492 oder 1493), Dombaumeister in Frankfurt am Main